Die Egyptian Premier League 1986/87 war die 31. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 21. Mal al Ahly Kairo. Suez El-Riyadi und El Mansoura SC stiegen ab. Neu in der Liga waren Gazl Domiat und Mareekh, die beide in der Liga verbleiben konnten. Bis dahin das letzte Mal konnten in der Egyptian Premier League 1978/79 beide Aufsteiger die Klasse halten – wobei der Letztplatzierte Ala’ab Damanhour von der Aufstockung auf 16 Mannschaften profitiert hatte. Sportlich war das letzte Mal in der Egyptian Premier League 1961/62 kein Neuaufsteiger unter den letzten zwei – damals hatte al-Ittihad Al-Sakndary Platz sieben von zehn belegt.

Modus 

Jede der 12 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1986/87